Ростислав Рома́нов:
 Романов, Ростислав Александрович (1902—1978) — русский бухгалтер, князь. 
 Романов, Ростислав Ростиславович (род. 1985) — художник и дизайнер, потомок императорской династии.
 Романов, Ростислав Ростиславович (1938—1999) — банкир, менеджер, князь.